Зоя Ивановна Яковлева (1933—2008) — советский государственный и общественный деятель, агроном и передовик сельского хозяйства. Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970—1974). Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 18 июня 1933 года в селе Конышёвка, Конышёвского района Курской области в крестьянской семье.

С 1949 по 1956 годы З. И. Яковлева обучалась в Сталинградском сельскохозяйственном институте, получив специальность агронома.

С 1956 года З. И. Яковлева начала свою трудовую деятельность — агрономом колхоза и отделением совхоза в Октябрьском районе Волгоградской области. С 1957 года работала бригадиром парниково-тепличного хозяйства, с 1963 года — бригадиром-овощеводом целинного совхоза «ВолгоДон» Калачёвского района.

Бригада под руководством З. И. Яковлевой очень скоро вышла в передовые и стала получать самые высокие в Калачёвском районе урожаи различных овощей на поливных площадях свыше 200 гектаров площадей.

30 апреля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, овощей, плодов и винограда» Зоя Ивановна Яковлева была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы бригады под руководством З. И. Яковлевой продолжала получать высокие урожаи овощей, выполнив пятилетний план девятой пятилетки (1971–1975) за четыре года.

8 апреля 1971 года «за отличие в труде и за высокие показатели» Указом Президиума Верховного Совета СССР Зоя Ивановна Яковлева была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

8 декабря 1973 года «за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства и особо плодотворную государственную и общественную деятельность» Указом Президиума Верховного Совета СССР Зоя Ивановна Яковлева была награждена Орденом Октябрьской Революции.

23 декабря 1976 года «за выдающиеся трудовые показатели и по итогам результатов в 1975 году» Указом Президиума Верховного Совета СССР Зоя Ивановна Яковлева была награждена вторым Орденом Ленина.

Избиралась депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970—1974) от Волгоградской области и делегатом XXIII съезда КПСС (1966).

Скончалась 15 сентября 2008 года. Похоронена на поселковом кладбище Береславка Калачёвского района (Волгоградская область).

Награды 
{{mainref|<ref name="ах">Калач-на-Дону : энциклопедия / гл. ред., авт.-сост. Е. А. Мохов. - 2-е изд., стер. - Волгоград : Издатель, 2010 г. — 341 с. — ISBN 978-5-9233-0790-0</ref>}}
 Медаль «Серп и Молот» (30.04.1966)
 Два Ордена Ленина (30.04.1966, 23.12.1976)
Орден Октябрьской Революции (08.12.1973)
 Орден Трудового Красного Знамени (08.04.1971)
 Орден Дружбы народов (29.08.1986)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

 Примечания 

 Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Восьмой созыв - , 1970 г.
 Калач-на-Дону : энциклопедия / гл. ред., авт.-сост. Е. А. Мохов. - 2-е изд., стер. - Волгоград : Издатель, 2010 г. — 341 с. — ISBN 978-5-9233-0790-0 Земля Калачёвская'' / сост. П. Н. Харитоненко и Б. П. Екимов - Калач-на-Дону, 2009 г.

Выпускники Волгоградского аграрного университета
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР